Vila Verde o Vilaverde pueden referirse a:

Vila Verde 

 Vila Verde, villa del distrito de Braga, Portugal.
 Vila Verde (Alijó), freguesia portuguesa del municipio de Alijó, distrito de Vila Real.
 Vila Verde (Felgueiras), antigua freguesia portuguesa del municipio de Felgueiras, distrito de Oporto.
 Vila Verde (Figueira da Foz), freguesia portuguesa del municipio de Figueira da Foz, distrito de Coímbra.
 Vila Verde (freguesia), antigua freguesia portuguesa del municipio de Vila Verde, distrito de Braga.
 Vila Verde (Mirandela), antigua freguesia portuguesa del municipio de Mirandela, distrito de Braganza.
 Vila Verde (São Paulo), barrio brasileño de la ciudad de São Paulo.
 Vila Verde (Vinhais), freguesia portuguesa del municipio de Vinhais, distrito de Braganza.

Otros 

 Cuide de Vila Verde, freguesia portuguesa del municipio de Ponte da Barca, distrito de Viana do Castelo.
 Vila Verde da Raia, freguesia portuguesa del municipio de Chaves, distrito de Vila Real.
 Vila Verde de Ficalho, freguesia portuguesa del municipio de Serpa, distrito de Beja.
 Vila Verde dos Francos, freguesia portuguesa del municipio de Alenquer, distrito de Lisboa.
 Vila Verde e Barbudo, freguesia portuguesa del municipio de Vila Verde, distrito de Braga.
 Vila Verde e Santao, freguesia portuguesa del municipio de Felgueiras, distrito de Oporto.

Vilaverde 
 Vilaverde (Ames), aldea española de la parroquia de Piñeiro, del municipio de Ames, provincia de La Coruña, Galicia.
 Vilaverde (Boimorto), lugar español de la parroquia de Arceo, del municipio de Boimorto, provincia de La Coruña, Galicia.
 Vilarverde (Melón), lugar de la parroquia de Quins, del municipio de Melón, provincia de Orense, Galicia.